Tuvalu može značiti:

 Tuvalu, država u Oceaniji
 Tuvalu (narod), narod